Niemcy:
 Dietingen – dzielnica Blausteinu  
 Dietingen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rottweil